Brugmann est un nom de famille allemand.

Personnalités 
 Frédéric Brugmann de Walzin, banquier et homme politique belge
 Georges Brugmann, banquier belge
 Karl Brugmann, linguiste allemand
 Walter Brugmann, architecte allemand
 Walter Brugmann, acteur suisse

Autres 
 Quartier Brugmann, quartier de la commune bruxelloise d'Uccle.
 Avenue Brugmann, avenue importante de la région bruxelloise
 CHU Brugmann, hôpital de Bruxelles
 Houba-Brugmann, station du métro de Bruxelles
 Loi de Brugmann en phonétique
 Place Georges Brugmann, place d'Ixelles à Bruxelles
 Parc Brugmann à Uccle